Die, Die My Darling – singel The Misfits
 Die, Die My Darling – singel Metalliki